Carpe diem:

 Carpe diem —  латинское выражение, означающее «живи настоящим», но часто переводится как «лови момент».

В музыке

 Carpe Diem (альбом Лары Фабиан) — второй студийный альбом певицы Лары Фабиан, вышедший в 1994 году.
 Carpe Diem (альбом Nightmare) — десятый студийный альбом японской группы Nightmare, вышедший 25 марта 2015 года.